Neuf navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Severn d’après la rivière Severn :

 Le premier  était un vaisseau de quatrième rang de 50 canons, lancé en 1695, reconstruit en 1739. Capturé par les Français en 1746, il fut repris par la Royal Navy en 1747 mais non remis en service.
 Le deuxième  était un vaisseau de quatrième rang de 50 canons, lancé en 1747 et vendu en 1759.
 Le HMS Severn suivant devait être un vaisseau de cinquième rang de 38 canons. Il est renommé HMS Tagus avant son lancement.
 Le troisième  était un vaisseau de cinquième rang de classe Adventure de 44 canons, lancé en 1786, il fait naufrage en 1804.
 Le quatrième  était un vaisseau de quatrième rang de 40 canons, lancé en 1813 et vendu en 1825.
 Le HMS Severn suivant devait être un vaisseau de cinquième rang de 46 canons. Il fut commandé en 1825 mais annulé en 1831.
 Le cinquième  était une frégate de quatrième rang de 50 canons lancée en 1856, l’une des dernières frégates à voile. Il a été converti à la propulsion à hélice en 1860 et a été démantelé en 1876.
 Le sixième  était un croiseur protégé de  lancé en 1885 et vendu en 1905.
 Le septième  était un monitor de classe Humber, lancé pour le Brésil en 1913 mais acheté par la Royal Navy en 1914. Vendu en 1921, il fut mis au rebut en 1923.
 Le huitième  est un sous-marin de classe River lancé en 1934 et ferraille en 1946.
 Le neuvième et dernier  est un patrouilleur de classe River lancé en 2002.

Severn